Списак аеродрома у Русији (Руска Федерација), сортирани по локацији.

У Русији се тренутно налази 270 аеродрома.

Листа

Види још 
 Саобраћај у Русији
 Списак најпрометнијих аеродрома у Русији
 Списак аеродрома по ИЦАО коду – Русија

Спољашње везе 
 Association of CIS Airports
 Airports and Airlines of CIS
 Листа аеродрома у Русији:
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World 
 The Airport Guide
 World Aero Data
 A-Z World Airports
 All airports in Russia See them on Google Map. Zoom in/out to see more.

Аеродроми